IDFM est un sigle qui peut désigner :
 Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice de la mobilité en région Île-de-France dénommé Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) jusqu'en .
 idFM Radio Enghien, une radio locale créée en 1982.